Endspiel steht für:

 Finale (Wettkampf)
 Endspiel (Schach), die Endphase einer Partie
 einen Rapper und Teil des Rap-Duos MiyaGi & Endspiel

Endspiel ist der Titel folgender Werke:

 Endspiel (Beckett), Theaterstück von Samuel Beckett (1956)
 Polizeiruf 110: Endspiel, deutscher TV-Krimi (2009)
 Tatort: Endspiel, deutscher TV-Krimi (2002)

Siehe auch:

 Endgame
 Endphase